Kaltland steht für:

 Kaltland - Wah´schate Ssard, Werk von Torkan (1984)
 Kaltland. Eine Sammlung, Schriftensammlung von Karsten Krampitz, Markus Liske, Manja Präkels (2011)
 Kaltland. Unter Syrern und Deutschen, Werk von Jasna Zajček (2017)